Települések:
 Braunau am Inn, város Ausztriában, Adolf Hitler szülőhelye
 Braunau, község Svájc Thurgau kantonjában
 Broumov, cseh város, német neve Braunau

Folyó:
 Braunau, folyó Bajorországban